USS William V. Pratt je ime plovil vojne mornarice ZDA:

 USS William V. Pratt (DDG-44) 
 USS William V. Pratt (DL-13)

William V. Pratt